I'm a Man kan hsyfta på:

I'm a Man (låt av The Spencer Davis Group) – en låt skriven av Steve Winwood och Jimmy Miller
I'm a Man (låt av Bo Diddley) – en sång av Bo Diddley
I'm a Man (låt av Pulp) – en låt av musikgruppen Pulp från musikalbumet This Is Hardcore